

Seedning 

  Rafael Nadal (Semifinal)
  Roger Federer (Fjärde omgången)
  Juan Martín del Potro (Final)
  Alexander Zverev (Tredje omgången)
  Kevin Anderson (Fjärde omgången)
  Novak Đoković (Segrare)
  Marin Čilić (Kvartsfinal)
  Grigor Dimitrov (Första omgången)
  Dominic Thiem (Kvartsfinal)
  David Goffin (Fjärde omgången)
  John Isner (Kvartsfinal)
  Pablo Carreño Busta (Andra omgången, uppgivet)
  Diego Schwartzman (Tredje omgången)
  Fabio Fognini (Andra omgången)
  Stefanos Tsitsipas (Andra omgången)
  Kyle Edmund (Första omgången)
  Lucas Pouille (Tredje omgången)
  Jack Sock (Andra omgången)
  Roberto Bautista Agut (Första omgången)
  Borna Ćorić (Fjärde omgången)
  Kei Nishikori (Semifinal)
  Marco Cecchinato (Första omgången)
  Chung Hyeon (Andra omgången)
  Damir Džumhur (Första omgången)
  Milos Raonic (Fjärde omgången)
  Richard Gasquet (Tredje omgången)
  Karen Chatjanov (Tredje omgången)
  Denis Shapovalov (Tredje omgången)
  Adrian Mannarino (Första omgången)
  Nick Kyrgios (Tredje omgången)
  Fernando Verdasco (Tredje omgången)
  Filip Krajinović (Första omgången, uppgivet)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Schema och resultat

US Open i tennis 2018